«Бриз» — российский футбольный клуб из Абакана. Основан в 1968 году. Лучшее достижение в первенстве СССР — 13 место в 6 зоне («Восток») класса «Б»  1968 году.

Прежние названия 
 1968—1969  —«Локомотив». См. также Локомотив (футбольный клуб, Абакан)
 1970—1988 — «Строитель»
 1989—1990 — «Саяны»
 1991—1992 — «Автомобилист»
 с 2009 — «Хакасия»

Статистика выступлений в первенствах СССР и России

* «Локомотив» (Абакан)

Ссылки 
 История выступлений на klisf.info (включая «Локомотив» и «Реформацию»)
 Матчи клуба в базе Wildstat (1989)
 
 Эпоха «Реформации»: как в церковном клубе из Абакана молились и штрафовали за мат "Афиша", 14.07.2022

Футбольные клубы России, прекратившие существование
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Спортивные клубы Абакана
Футбольные клубы, расформированные в 1996 году